Ohmella är ett släkte av halssländor. Ohmella ingår i familjen ormhalssländor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ormhalssländor
Ohmella